Divizia A (1951) – 34. sezon najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Rumunii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna IC Oradea. Nowym mistrzem Rumunii został zespół CCA București. Tytuł króla strzelców zdobył Gheorghe Vaczi, który w barwach klubu IC Oradea strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

1951 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rumunii
1951 w Rumunii